Tardis oder TARDIS steht für:

 TARDIS, fiktive Raum-Zeit-Maschine aus der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who
 (3325) TARDIS, ein Asteroid
 Tardisbrücke, Straßenbrücke im Kanton Graubünden, Schweiz
 Chasma Tardis, Chasma auf dem Mond Charon